Stoney Brook ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
 Stoney Brook (Niles Brook), New Brunswick
 Stoney Brook (Bridge Lake), Nova Scotia
 Stoney Brook (Panuke Lake), Nova Scotia
 Stoney Brook (Meteghan River), Nova Scotia
 Stoney Brook (Jordan River), Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Stoney Brook (Stratton Brook), Maine 
 Stoney Brook (St. Louis River), Minnesota 
 Stoney Brook (Spring Run), Pennsylvania 

Siehe auch:
 Stony Brook (Begriffsklärung)